NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe
 NAC (North Atlantic Council, Rada Północnoatlantycka) – organ decyzyjny NATO
 NAC (Nanjing Automobile Corporation) – chińskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne